Laurens de Graaf (piraat), in Dordrecht geboren piraat (1653-1704)
 Laurens de Graaf (burgemeester), Nederlands burgemeester (*1977)